Костадин Георгиев Молеров, известен като Кочо Молеров или Суодолски, е български фолклорист и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография

Революционна и просветна дейност 
Молеров е роден на 25 октомври/8 ноември 1876 година в село Банско, което тогава е в Османската империя, а днес в България. Брат е на фолклориста Димитър Молеров и син на Георги Молеров и внук на Симеон Димитров Молеров, живописци от големия род Молерови. В 1896 година завършва с осмия випуск педагогическите курсове на Солунската българска мъжка гимназия. В гимназията е привлечен към ВМОРО. От 1897 до 1898 година учителства в родното си село, където е секретар на революционния комитет. В 1899 година е арестуван и затворен в Куршумли хан в Скопие. Връща се в Банско в 1900 година и отново оглавява революционния комитет. Участва в аферата „Мис Стоун“.

Преследван от властите, в 1902 година бяга в България и оглавява пункта на ВМОРО в Лъджене. Участва в Илинденско-Преображенското въстание през лятото на 1903 година като член на Разложкото районно ръководство заедно с Димитър Тодев и Антон Шипков. След въстанието бяга в България. Под псевдонима К. Суодолски Костадин Молеров развива литературна дейност. В 1903 година е помощник на брат си в уреждането на списание „Хайдушка поляна“.

През 1904 година се връща начело на чета, но по-късно се отказва от революционна дейност и заминава за Лозана, където в 1908 година завършва социология. Преподава във Враца, Сливен и Дупница.

Участва в Балканската война в 1912 година като войвода на партизанска чета на Македоно-одринското опълчение, участвала в освобождението на Разлога.

След Първата световна война се връща в Банско и става директор на местното училище.

Фолклористична дейност 
Кочо Молеров заедно с брат си Димитър Молеров събира народни песни, гатанки, поговорки, приказки и други фолклорни материали, обработват ги, класифицират и сравняват. В 1933 година Кочо Молеров публикува материали за историята на родното си село в списание „Македонски преглед“. В 1954 година двамата братя издават сборника „Народописни материали от Разложко“, в който има история на Банско, описание на разложкия говор и биографии на известните банскалии.

Умира на 24 октомври 1957 година в Банско.

Молеров е женен за Мария Кочукова от Банско, чийто баща за революционна дейност е затварян в Еди куле. Трите им деца Малин, Милка и Драганка са комунистически активисти.

Галерия

Родословие

Външни препратки 
 „Народописни материали от Разложко“, публикувано в „Сборник за народни умотворения и народопис“, книга XLVIII, София, 1954 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Македоно-одрински опълченци
Български просветни дейци от Македония
Костадин
Участници в аферата „Мис Стоун“
Български фолклористи от Македония
Родени в Банско
Осми випуск на педагогическите курсове при Солунската българска мъжка гимназия
Починали в Банско